Bols steht für:

 Lucas Bols, niederländischer Hersteller von Likören

Bols ist der Familienname folgender Personen:
 Eric Bols (1904–1985), britischer Offizier

 Louis Bols (1867–1930), britischer Offizier, Gouverneur von Bermuda
 Manfred Bols (* 1941), Offizier der Staatssicherheit in Leipzig 
 Udo Bols, deutscher Autor 

BOLS steht für:
 Bahnhof Berlin Olympiastadion (DS100-Code)

Siehe auch:
 Bol (Begriffsklärung)

Abkürzung